Чепасово — название населённых пунктов в России:

 Чепасово — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Чепасово — деревня в Рузском районе Московской области.
 Чепасово — деревня в Некоузском районе Ярославской области.